Бёкко́ () — норвежская фамилия.

Известные носители 
 Бёкко, Хеге (род. 1991) — норвежская конькобежка.
 Бёкко, Ховард (род. 1987) — норвежский конькобежец.